Vesarte Pamplona es un movimiento artístico, anónimo y popular que nace en Pamplona, Navarra.

Historia 
El movimiento nace en Pamplona oficialmente el 25 de abril de 2008 con el fin de denunciar el sistema socioeconómico que rige la sociedad moderna. Se denomina movimiento artístico, popular, anónimo y de denuncia social. Nace con la necesidad de impulsar la participación de la ciudadanía en la calle. Se crea como denuncia hacia las instituciones económicas y políticas, que gestionan la calle y el espacio público para beneficio propio. Desplazando a un segundo plano a la ciudadanía, que se utiliza como simple instrumento de consumo-producción para mantener el sistema neoliberal de forma alienante. 

Este nacimiento es producido por la unión de diferentes artistas anónimos/as y gente con inquietudes que han actuado en diferentes propuestas populares. Que apuestan por más participación del pueblo en la calle. Desde el movimiento, se renuncia a adherirse o gestionarse por medio de partidos políticos, sindicatos, corriente religiosas o empresas privadas. Renuncia también a cualquier subvención pública o privada. Trabajan sin ningún tipo de medio pero con creatividad. 

El movimiento se define, no como un grupo, si no como una idea, la idea de que el/la ciudadana/o salga a la calle a recuperar su espacio utilizando como arma el Arte Popular.

Política: artistas anónimas/os Copyleft y artesanos/as 

Vesarte Pamplona apuesta por un arte libre, defendiendo la ideología copyleft, donde se reconoce el/la autor/a pero la obra queda para el disfrute universal. Por eso apuesta por un anonimato artístico, donde lo importante no es el/la autora/or si no la obra, donde lo importante es que el pueblo salga a la calle a expresarse y recuperar su espacio popular. Vesarte ve el copyright como un sistema creado por una sociedad capitalista, que pone precio a todo y donde ve que todo se puede comprar y vender. Para vesarte, el arte no tiene precio, es algo universal y tiene que servir como una forma de multiexpresión ciudadana. El arte tiene que servir para crear, unir y mestizar culturas y pueblos. Y sobre todo, para crecer como personas, y alcanzar el verdadero espíritu del ser humano.

Logo  

El logo oficial se compone del nombre en negro, colocado encima de un ojo con una pupila roja, sobre un fondo blanco.  El juego de colores rojo, blanco y negro, se relaciona con la vestimenta típica de las fiestas de Pamplona, los Sanfermines, donde la gente viste de blanco, con pañuelo y faja roja. El ojo que aparece en el logo es un tributo al libro La naranja mecánica donde en la versión cinematográfica, el protagonista aparece pintado con dicho ojo. 
El libro expresa como los medios de poder controlan la moral y manipulan a la persona normal hasta llegar a corromperla. Con el ojo, vesarte pamplona quiere expresar todo lo contrario, el ciudadano actuando en su entorno sin intermediarios y sin ningún tipo de poder especulativo, económico o político sobre todo. Así, la persona, apuesta por proyectos populares que se crean directamente por y para el pueblo.

Protestas notables 
El sábado 21 de enero de 2012 el colectivo regaló al Parlamento de Navarra un cuadro acrílico de la expresidenta del mismo, Elena Torres, en protesta por el encargo de un lienzo de la expresidenta para añadir a la galería de presidentes. Este lienzo fue encargado al pintor Tomás Muñoz Asensio con un coste de 6.980 euros a las arcas forales. Por este motivo, el colectivo decidió retratar de manera altruista a la expresidenta con el fin de que cancelara la ejecución del cuadro oficial y se destinara el dinero a partidas afectadas por los recortes anunciados en enero de 2012.

En abril del 2012 vesarte volvió a realizar otro cuadro protesta, esta vez de Jose Bono, expresidente de la mesa del congreso en Madrid, cuyo cuadro oficial costo 82.600 euros, la reivindicación fue la misma, que ese dinero se utilizase para partidas sociales<ref></</ref>

Proyectos populares 
 Cuadros colgados en la calle: ciudadanos anónimos haciendo arte popula.
 Disfruta copia devuelve: parecido al bookcrossing pero con todo tipo de arte popular.
 Multiconciertos: 5 horas de espectáculos musicales y audiovisuales, con más de 15 grupos, y un montón de artistas.
 MUSUTRUKE: Red Gratuita de Cultura, Cursos gratuitos, donde la gente puede venir a recibir a dar o a ceder un espacio para realizarlos. Multitud de cursos, entre ellos; Fotografía, pintura, crochet, informática musical, sonorizacion, encuadernación, bailes y danza, tiro con arco, y muchos más.
 Maquillaje performance y sesiones de fotos en la calle

Eslóganes
 Quiero vesarte en pamplona: quiero ver arte anónimo y popular en pamplona
 Ver Arte, Ser Arte, y Formar P-Arte: incitando a la ciudadanía a disfrutar y participar en la calle
 Vesarte Pamplona, El Arte está en la calle: El arte define la cultura de un pueblo, y apostar por que el/la ciudadano/a sea parte de esa cultura es huir de los tópicos que imponen los sistemas socioeconómicos que rigen las sociedades modernas
 Todas las ideas están en el aire, todo el Arte en la Calle: Funcionar con proyectos que quedan en el aire hasta que un grupo de gente se organiza para hacerlos

Referencias

Enlaces externos  
 Portal de encuentro de artistas y no artistas de Pamplona
 Vesarte en Basandere
 https://web.archive.org/web/20160416142055/http://www.noticiasdenavarra.com/2015/04/13/ocio-y-cultura/cultura/intercambio-de-besos

Cultura de Pamplona
Movimientos artísticos